Der Spiel- und Sportverein Jeddeloh II e. V., allgemein bekannt als SSV Jeddeloh, ist ein Sportverein aus der Bauerschaft Jeddeloh II in der Gemeinde Edewecht im Landkreis Ammerland. Die erste Fußballmannschaft spielt seit der Saison 2017/18 in der viertklassigen Regionalliga Nord und qualifizierte sich einmal für den DFB-Pokal.

Die erste Fußballmannschaft der Männer ist seit dem 26. Juli 2013 in die SSV Jeddeloh II Fußball Geschäftsbetrieb GmbH ausgegliedert, deren Anteile von Thorsten Nannen und Steffen Schwarting gehalten werden. Die Stimmenmehrheit hält gemäß der 50+1-Regel der Verein.

Geschichte 

Der Verein wurde am 15. Juni 1951 als reiner Fußballverein gegründet. Später kamen noch die Abteilungen Eltern-Kind-Turnen, Frauengymnastik, Jakkolo, Pilates, Rückenschule, Tischtennis, Volleyball und Zumba hinzu. Nach eigenen Angaben gehört der Verein mit seinen 700 Mitgliedern zu den größten im Ammerland.

Jahrzehntelang spielte die erste Mannschaft auf Kreisebene, ehe im Jahre 1991 erstmals der Aufstieg in die Bezirksklasse gelang. Vier Jahre später ging es zurück in die Kreisliga und in der folgenden Saison 1995/96 runter in die 1. Kreisklasse Ammerland. Zwar gelang der direkte Wiederaufstieg, jedoch mussten die Jeddeloher schon 1999 wieder in die 1. Kreisklasse absteigen. Anfang der 2000er Jahre besuchte der aus Jeddeloh stammende Fleischfabrikant Rolf Bley ein Spiel des SSV Jeddeloh und beschloss, sich im Verein zu engagieren und ihn zum besten Verein im Ammerland zu machen. Neben finanziellen Zuwendungen vermittelte Bley den Spielern Arbeitsplätze vor Ort bzw. in seiner Firma. Bei den verpflichteten Spielern setzte der Verein auf Akteure aus der Region, die den Sprung in den Profifußball verpassten. 

Erst im Jahre 2002 gelang der Wiederaufstieg in die Kreisliga, ehe zwei Jahre später unter Trainer Olaf Blancke der Aufstieg in die Bezirksklasse glückte. 2006 gelang dann der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga. Den Jeddelohern gelang auf Anhieb der Durchmarsch in die Bezirksoberliga Weser/Ems. Sie blieben in der Saison 2006/07 ungeschlagen. Nach dem Abstieg im Jahre 2008 gelang die sofortige Rückkehr in die Bezirksoberliga, die im Jahre 2010 in Landesliga Weser/Ems umbenannt wurde. Nachdem die Jeddeloher in der Saison 2010/11 noch Vizemeister hinter dem SV Holthausen/Biene wurden, gelang ein Jahr später vorzeitig der Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen. In der Saison 2014/15 sicherte sich der SSV Jeddeloh die Herbstmeisterschaft, verzichtete dennoch auf einen Lizenzantrag für die Regionalliga Nord. Grund für den Verzicht war das „unüberschaubare finanzielle Risiko“ eines Regionalligaaufstiegs. 

Zwei Jahre später sicherte sich der SSV Jeddeloh vorzeitig die Meisterschaft und dieses Mal gelang der Aufstieg in die Regionalliga Nord. In der Saison 2017/18 ging die Mannschaft als Vierter in die Winterpause. Saisonhöhepunkt war das Derby gegen den VfB Oldenburg vor 2.000 Zuschauern, die einen 2:0-Sieg von Jeddeloh sahen. Mit einem 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den SV Arminia Hannover zogen die Jeddeloher in das Finale des Niedersachsenpokals ein, wo die Mannschaft am 21. Mai 2018 auf den SV Drochtersen/Assel traf und mit 1:5 chancenlos blieb. Dennoch qualifizierte sich der Verein durch den Finaleinzug erstmals für den DFB-Pokal. Das Spiel der 1. Hauptrunde gegen den 1. FC Heidenheim wurde jedoch mit 2:5 verloren.

Vereinsname 

Im deutschen Sprachraum ist es üblich, Reservemannschaften mit einem nachgestellten „II“ zu kennzeichnen, was jedoch für eine gewisse Verwechslungsgefahr beim SSV Jeddeloh führen kann, denn der Verein stammt nicht nur aus dem Ortsteil Jeddeloh II, sondern führt diese „II“ auch im amtlichen Vereinsnamen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Verein meist als SSV Jeddeloh bezeichnet, um klarzustellen, dass es sich nicht um eine zweite Mannschaft handelt.

Auch der DFB führt dementsprechend die erste Mannschaft als SSV Jeddeloh und die zweite Mannschaft als SSV Jeddeloh II.

Saisonbilanzen 

Grün unterlegte Platzierungen kennzeichnen einen Aufstieg, rot unterlegte einen Abstieg.

Stadion 

Heimspielstätte des Vereins ist die 53acht-Arena mit einer Kapazität von 2.000 Plätzen. Ursprünglich Sportplatz Wischenstraße genannt, verfügt sie über zwei Tribünen mit knapp 1.000 Sitzplätzen. Namensgeber des Stadions ist ein Personaldienstleister. Für so genannte Risikospiele in der Regionalliga wird der Verein in das Marschwegstadion in Oldenburg ausweichen. Hier fand auch das DFB-Pokalspiel statt.

Persönlichkeiten

Weblinks 
 Website des Vereins
 Website der ersten Fußballmannschaft

Einzelnachweise 

 
Fußballverein aus Niedersachsen
Verein im Niedersächsischen Fußballverband
SSV Jeddeloh
Sportverein (Landkreis Ammerland)